Dá-se a denominação Syllable-timed ao idioma que é pronunciado silábicamente. Contrário ao stress-timed, não há aglutinação das vogais nas palavras, por isso, todas são pronunciadas separadamente e ritmicamente, dependendo ou não de acentuação gráfica. Alguns exemplos de línguas silábicas são o português brasileiro, o francês e o mais importante de todos, o japonês. Este ultimo é o exemplo perfeito de língua silábica, visto que é um complexo idioma formado de caracteres silábicos. O japonês depende unicamente da ritmização da pronunciação de cada palavra e do intervalo entre silábas.

Este tipo de idioma é o mais fácil de se entender, visto que não requer treino auditivo para compreender os fonemas.

Fonologia